Бугурусланский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Бугуруслан.

Бугурусланский округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённого Бугурусланского уезда Самарской губернии.

30 июля 1930 года Бугурусланский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1929 год, был разделён на 12 районов:
 Абдулинский,
 Асекеевский,
 Байтугановский,
 Бугурусланский,
 Кинель-Черкасский,
 Клявлинский,
 Коровинский,
 Микушкинский,
 Пономаревский,
 Сергиевский,
 Сок-Кармалинский,
 Челновершинский.

Примечания

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР